

Persone
Dario Marcolin (1971) – allenatore di calcio, ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 italiano
Marco Marcolin (1957) – politico italiano
Messiah Marcolin, pseudonimo di Bror Alfredo Marcolin (1967) – cantante svedese
Paolo Marcolin (1976) – giocatore di biliardo italiano

Altro
Marcolin – azienda di occhialeria italiana